Раздольевский сельсовет

Башкортостан 
 Раздольевский сельсовет Краснокамского района (в конце 1990-х преобразован в сельский округ)

Владимирская область 
 Раздольевский сельсовет Кольчугинского района

Дагестан 
 Раздольевский сельсовет Тарумовского района (до 2002 года)